

Toponyme 

 Gat (ou Gath), une cité philistine mentionnée dans la Bible ;
 Gat mort, un affluent de la Garonne ;
 Veerse Gat, un bras de mer formé par l'Escaut ;
 Gat, un kibboutz créé en 1934 dans le Néguev du nord ;
 Gat, un village du comitat d'Osijek-Baranja en Croatie.

Sigle 
GAT est un sigle qui peut désigner :
 Groupe d'Aviation de Transport, dans le jargon militaire ;
 galactoside acetyltransferase (en français, bêta-galactoside transacétylase), une enzyme de type acyltransférase ;
 , une école d'ingénieurs et de management à Bangalore en Inde ;
Gut Associated Tissu, un des composants des organes lymphoïdes secondaires.